Szombathely ókori latin neve.
Mura folyó régi elnevezése.
 Savaria Nemzetközi Táncverseny

Jegyzetek